Maruzzella, canzone di Renato Carosone ed Enzo Bonagura
Maruzzella, film diretto da Luigi Capuano (1956)
Maruzzella, film diretto da Nicky Ranieri (2002)
Maruzzella, marchio commerciale italiano di prodotti ittici